Pila puede referirse a:

Electricidad 
 Pila voltaica o pila galvánica, generador de corriente eléctrica que utiliza la energía liberada en una reacción química:
 Pila eléctrica, formato industrializado y comercial de la pila voltaica o galvánica;
 pila AAA, formato industrializado y comercial de la pila voltaica;
 pila de combustible, mecanismo electroquímico similar al de una batería o pila voltaica y diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos consumidos;
 Pila solar, dispositivos que genera electricidad a través de luz solar;
 Pila impolarizable, dispositivo eléctrico;
 Pila, pilas utilizadas para suministrar energía a dispositivos termoiónicos;

Religión 
 Pila bautismal, en el cristianismo pieza grande cóncava destinada al sacramento del bautismo.
 Pila de agua bendita, en el cristianismo recipiente situado a la entrada de los templos que contiene agua bendecida;
 Pililla benditera, recipiente casero de devoción familiar en el cristianismo;
 Pila de abluciones, depósitos de agua en alguna dependencia de las iglesias en la Edad Media;

Localidades y divisiones administrativas 
 Pila, localidad de la Argentina;
 Partido de Pila, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Pilas, localidad de la provincia de Sevilla, Andalucía, España;
 Pilas, localidad del municipio de Soba, Cantabria;
 Pila, localidad de Italia;
 Pila, localidad de Croacia;

Personas 
 Pila, apellido.
 Jorge Luis Pila, actor cubano;
 Pablo Pila, artista de Hip-Hop español;

Conceptos y objetos 
 pila, receptáculo normalmente de piedra y para líquidos.;
 pila de fregar o fregadero, recipiente usado para lavar la vajilla, cubertería, cristalería y demás útiles de cocina;
 pila, estructura de datos utilizada en muchos lenguajes de programación en el que el último dato en llegar es el primero en salir;
 pila, una de las piezas honorables de los escudos de armas;
 pila, parte vertical de la estructura de un puente o viaducto, sobre la que se apoya éste;
 pila, depresión sobre rocas producto de la meteorización;
 pila, arma de asta del antiguo ejército romano;
 pila, sigla de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes en Colombia;

Zoología 
 Pila, género de molusco de la familia Ampullariidae.

Otros 
 Piła, ciudad de Polonia.
 Las Pilas

Enlaces externos